Grzegorz Lipiec (ur. 1971) – polski polityk i samorządowiec
 Grzegorz Lipiec „Lipa” (ur. 1974) – polski reżyser i scenarzysta